Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1935 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 5 по 7 марта 1935 года. Турнир проводился в 9-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 9-й раз.

В турнире приняло участие 8 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Gordon M. Campbell, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Robert Alexander), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Roy Pritchard).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1935
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1935 году
Март 1935 года